Ženská dvouhra Bad Homburg Open 2022 probíhala ve druhé polovině června 2022. Do singlové soutěže tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Němka Angelique Kerberová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Alizé Cornetová.

32letá Sabine Lisická, startující na divokou kartu a figurující až na 805. místě žebříčku, zasáhla do dvouhry okruhu WTA poprvé od Nürnberger Versicherungscupu 2019. Němka, která absentovala kvůli mononukleóze a následnému přetržení předního zkříženého vazu na Upper Austria Ladies Linz 2020, vyhrála první singlový zápas v hlavní soutěži od zářijového Guangzhou International Women's Open 2018.

Vítězkou se stala nebasazená Francouzka Caroline Garciaová, jež ve finále za 2.47 hodiny zdolala taktéž nenasazenou Biancu Andreescuovou po třísetovém průběhu 6–7(5–7), 6–4 a 6–4, přestože ve druhé prohrávala již 2–4 a i do rozhodující dějství vstoupila prohraným servisem. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu WTA Tour a první od Nature Valley Open 2019. Na travnatém povrchu triumfovala již potřetí. Na hraně vyřazení přitom byla již v semifinále, kde proti krajance Cornetové musela odvracet mečbol.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Bad Homburg Open
WTA Tour 2022